

Personne 

 Saïd Aql (autre graphie de Saïd Akl) (1913-), un poète libanais.

Nom 
Aql peut désigner :
 aql, en théologie islamique, l' intellect ou la faculté rationnelle.

Abréviation 
Aql est une abréviation qui peut signifier :
 Aquila et Aquilae, le nom latin et son génitif de la constellation de l'Aigle.

Sigle 
AQL est un sigle qui peut signifier :
 Alliance qualité logiciel ;
 Association Québec-Louisiane ;
 Association québécoise de linguistique ;
 Association québécoise du lymphoedème ;
 assurance gualité logicielle.

Code 
AQL est un code qui peut signifier :
 AQL,  Aquila Air, une compagnie aérienne, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 aql, les langues algiques, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Code